Зо́лочів — пасажирська станція на лінії Харків-Готня Південної залізниці за 41 км на північний захід від Харкова.
 Золочів — пасажирська станція на лінії Красне-Тернопіль Львівської залізниці за 77 км на схід від Львова.